Le jardin Hector-Malot est un espace vert municipal du  de Paris, situé au 17, rue Hector-Malot.

Situation et accès 
Le jardin fait partie du grand ensemble d'espaces verts reliés par la coulée verte René-Dumont avec le jardin de Reuilly, le jardin de la Gare-de-Reuilly et le square Charles-Péguy.

Le jardin est accessible par les lignes de métro  à la station de métro Gare de Lyon, par les lignes de  à Paris-Gare-de-Lyon et par les lignes de bus RATP .

Historique 
Le jardin est ouvert en 1995 dans la rue homonyme et doit, comme elle, son nom à l'écrivain Hector Malot (1830-1907), qui vécut dans l'arrondissement. D'une surface de  répartis en deux terrasses descendant vers l'avenue Daumesnil, il est réalisé sur les plans du cabinet paysagiste Andreas Christo-Foroux avec Paribiotop.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
  de Paris
 Liste des espaces verts de Paris

Lien externe 
 Jardin Hector-Malot sur le site de la mairie de Paris

Hector-Malot
Hector Malot
Fondation en 1995